

Patronyme 

 David de Boudry (1756-1821), demi-frère du conventionnel Jean-Paul Marat, précepteur et grammairien suisse ;
 Alexandre Boudry (1944-), linguiste et professeur suisse ;
 Aloïs Boudry (1851-1938), peintre belge ;
 Paul Boudry (1913-1976), peintre flamand.

Toponyme 

 Boudry, le chef-lieu burkinabé du département homonyme ;
 Boudry-Peulh, un village burkinabé du département homonyme ;
 Boudry, le département burkinabé de la province de Ganzourgou ;
 Boudry, la ville suisse du canton de Neuchâtel ;
 District de Boudry, un ancien district suisse.